Пряме́ (до 1945 року — Болатчи; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.